Серито Пријето има више значења:

 Серито Пријето (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серито Пријето (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику